Eine Normfrequenz ist entweder eine Normfrequenz für akustische Messungen nach EN ISO 266 oder eine IEC-Normfrequenz für technische Anwendungen nach EN 60196.

Normfrequenzen für akustische Messungen nach ISO 266 

Normfrequenzen für akustische Messungen nach ISO 266 (früher DIN-Norm DIN 45401) sind festgelegte Frequenzen, bei denen Messungen auf den Gebieten der Akustik und Elektroakustik durchgeführt werden sollen.

Da die Frequenz f = 1000 Hz als übliche Mittenfrequenz im akustischen Bereich gilt, wurde die Normfrequenzfolge ausgehend von f = 1000 Hz nach oben und unten aufgestellt. Als Mittenfrequenzen für Oktavfilter und Terzfilter sollen die in der Tabelle aufgeführten Normfrequenzen benutzt werden. Die Filter-Mittenfrequenzen der ersten Folgen sind identisch mit den Filter-Eckfrequenzen (Grenzfrequenzen) der zweiten Folgen und umgekehrt. Bei Messungen in Oktavschritten soll die Frequenzfolge bevorzugt werden, welche die Frequenz 1000 Hz enthält.

Tabelle der Normfrequenzen nach ISO 266

IEC-Normfrequenzen 

IEC-Normfrequenzen sind solche Frequenzen (bis 10.000 Hz), die anzuwenden sind für einphasige Wechselstrom- und Drehstrom-Systeme, für Anlagen auf Schiffen, für mit Wechselstrom betriebene Bahnsysteme, für Werkzeuge und für Flugzeuge.

Für die Energieversorgung und Anlagen auf Schiffen' gelten 50 Hz und 60 Hz als Normfrequenz.

Für Bahnen gelten 16⅔ Hz, 50 Hz und 60 Hz als Normfrequenz.

Für Werkzeuge sind die Normfrequenzen in Reihe I, 50 Hz und Reihe II, 60 Hz gegliedert. Die durch Fettdruck in Reihe I gekennzeichneten Einträge gelten als bevorzugte Werte.

Für Flugzeuge gelten 400 Hz als Normfrequenz.

Normen 
 DIN 45401:1985-02 Akustik, Elektroakustik, Normfrequenzen für Messungen; zurückgezogen, Dokument wurde ersetzt durch: DIN EN ISO 266:1997-08
 ISO 266:1997 Akustik – Normfrequenzen
 EN 60196:2009 (VDE 0175-3:2010-03) IEC-Normfrequenzen
 EN 50163:2004 (VDE 0115-102:2005-07) Bahnanwendungen – Speisespannungen von Bahnnetzen.

Einzelnachweise 

Akustik
Elektroakustik